

Помфрет — місто, штат Коннектикут
 Помфрет — місто, штат Нью-Йорк
 Помфрет — місто, штат Вермонт
 Помфрет — переписна місцевість, штат Меріленд